Макси́м Зино́вьевич Кози́цкий (; род. 19 февраля 1981 года, Николаев, Львовская область) — украинский предприниматель, политик. Директор ООО «Эко-Оптима» (с 2009 года), председатель Львовской областной государственной администрации (с 5 февраля 2020 года).

Биография

Образование 
Он учился во Львовском национальном медицинском университете имени Данила Галицкого по специальности «Лечебное дело» (магистр медицины).

Окончил Национальный университет «Киево-Могилянская академия» по специальности «Менеджмент организаций» и Институт последипломного образования Львовского национального университета имени Ивана Франко («Специалист по учёту и аудиту»).

Трудовая деятельность 
Козицкий работал врачом-интерном по хирургии в Львовском национальном медицинском университете, был врачом-методистом Львовского областного центра здоровья.

С 2007 по 2009 год работал в Главном управлении здравоохранения Львовской ОГА.

С 2007 по 2010 год — член наблюдательного совета ООО «Укрнефтегазинвест».

С 2010 по 2014 год — заместитель генерального директора по общим вопросам ООО «Укрнефтегазинвест».

С 2014 по 2016 год — заместитель генерального директора ООО «Прикарпатская энергетическая компания».

Политическая деятельность 
В 2015 году — кандидат в депутаты Львовского облсовета от партии «Самопомощь».

В 2019 году был кандидатом на должность председателя Львовской облгосадминистрации.

Председатель Львовской областной организации партии «Слуга народа».

Личная жизнь 
Женат, имеет двоих детей.

Примечания

Ссылки 
 

Члены партии «Слуга народа»
Выпускники Львовского национального медицинского университета
Выпускники Национального университета «Киево-Могилянская академия»
Выпускники Львовского университета
Председатели Львовской областной государственной администрации